Best Of é uma compilação do grupo musical português de folk rock Quinta do Bill, lançado em 2000.

Faixas 
 "Se Te Amo"
 "Os Filhos da Nação"
 "No Trilho do Sol"
 "Voa"
 "Menino"
 "A Única das Amantes"
 "Prece"
 "Reunir aos Meus Amigos"
 "Senhora Maria do Olival"
 "De 2.ª a 6.ª Feira"
 "Aljubarrota"
 "Sem Rumo"
 "(Que Será de Ti) Lisboa"
 "Dias de Cumplicidade"
 "Chamar-te a Mim"
 "Ter Alguém"
 "Ao Pé de Mim"
 "O Fim do Mundo"

Ligações externas 
 

Álbuns de 1999
Álbuns de Quinta do Bill
Álbuns de pop rock
Álbuns de folk rock
Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns em língua portuguesa